Nieuwe Gracht in Amsterdam, tegenwoordig de Oudeschans.
 Nieuwe Gracht (Delft)
 Nieuwegracht (Frans-Vlaanderen) of Nieuwedijk, Nederlandse naam voor het Canal de Neufossé in Frans-Vlaanderen, Frankrijk.    
 Nieuwe Gracht (Haarlem)
 Nieuwegracht (Utrecht)